Tre unità della United States Navy hanno portato il nome di USS Lake Champlain:

 – nave da trasporto varata nel 1917 e radiata nel 1919
 – portaerei della classe Essex, varata nel 1944 e radiata nel 1966
 – incrociatore lanciamissili della classe Ticonderoga, varato nel 1988 e ancora in servizio attivo